Мария Зубова:
 Зубова, Мария Воиновна (?—1799) — известная в своё время певица народных песен.
 Зубова, Мария Фёдоровна (урождённая: Любомирская; 1773—1810) — польская княжна.